Сигнальна трансдукція — біохімічний процес сприйняття та модифікації позаклітинного сигналу клітиною та наступні внутрішньоклітинні реакції на даний сигнал.
 Трансдукція (генетика) (від лат. transductio — переміщення) — форма горизонтального перенесення генів.
 У біології — перенесення генетичної інформації з однієї бактерії в іншу з використанням трансдукційних бактеріофагів.
 У біохімії клітин — трансдукція сигналу (механічного, гормону чи ін.) до клітини становить ланцюг фізико-хімічних процесів між первинним прийомом сигналу та відповідним відкликом на нього (зміни в рості чи метаболізмі) цільової клітини. Неорганічні хімічні частинки (напр., йони кальцію) часто є включеними в трансдукцію сигналів.
 Трансдукція в лінгвістиці та теорії перекладу — перекодування тексту з однієї мови на іншу за умови відходу від сигнифікативного прагматичного значення вихідного тексту і збереження денотативного значення всієї інформації.